Йозеф Венцль (; ) — немецкий лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере, победитель этапа Кубка мира. Специализируется в спринтерских гонках.

Карьера 
В Кубке мира Венцль дебютировал в декабре 2004 года, в октябре 2007 года одержал пока единственную в карьере победу на этапе Кубка мира, в спринте. Кроме этого на сегодняшний момент имеет 3 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, 2 в личных и 1 в командных гонках. Лучшим достижением Венцля в общем итоговом зачёте Кубка мира является 43-е место в сезоне 2007/08.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 31-м в спринте свободным стилем.

За свою карьеру принимал участие в трёх чемпионатах мира, лучший результат 14-е место в спринте на чемпионате мира 2007 года.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, ботинки и крепления Salomon.

Ссылки 
 
 

Лыжники Германии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года